Fate – duńska grupa muzyczna
 Fate – miasto w stanie Teksas, USA
 Fate – polska grupa muzyczna
 Fate – tytuł singla niemieckiej grupy muzycznej Schiller
 Fate – amerykański film z 2003 roku